Ermita de Santa Fe de Montfred, església romànica a Talavera (Segarra) 
 Ermita de Santa Fe del Montseny, capella al poble de Santa Fe del Montseny (Vallès Oriental) 
 Ermita de Santa Fe d'Organyà, edifici al municipi d'Organyà (Alt Urgell)
 Ermita de Santa Fe dels Solers, edifici preromànic al costat del Mas dels Solers, al terme municipal de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)
 Ermita de Santa Fe de Tudela, església de Tudela de Segre, al municipi d'Artesa de Segre (Noguera)